Panchayat puede referirse a:
 Panchayat o Panchayati raj, sistema de autogobierno local en India.
 Pueblo panchayat o Town panchayat, población de entre 2000 y 25000 habitantes en India.
 Gram panchayat, es un instituto básico de gobierno de aldeas en India.